De kwalificatie voor het Europees kampioenschap handbal mannen 2002 was een reeks wedstrijden, alle gespeeld in 2001, in het handbal waar werd uitgemaakt welke elf landen mochten deelnemen aan het Europees kampioenschap handbal mannen 2002 in Zweden. Reeds geplaatst voor de eindronde waren de nummers één tot en met vijf van het EK 2000, respectievelijk Zweden, Spanje, Rusland, Frankrijk en Slovenië.

Eerste ronde

Groep A

|}

Groep B

|}

Groep C

|}

Groep D

|}

Groep E

|}

Play-offs
Alle tijden zijn lokaal.

''Kroatië wint over twee duels met 71–56 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''IJsland wint over twee duels met 56–50 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Oekraïne wint over twee duels met 46–36 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Zwitserland wint over twee duels op basis van meer uitdoelpunten en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Duitsland wint over twee duels met 52–45 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Joegoslavië wint over twee duels met 69–39 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Polen wint over twee duels met 56–52 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Denemarken wint over twee duels met 46–33 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Israël wint over twee duels met 52–48 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Portugal wint over twee duels met 54–45 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Tsjechië wint over twee duels met 47–43 en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

Zie ook
Europees kampioenschap handbal vrouwen 2002 (kwalificatie)

Europees kampioenschap handbal
Handbal in 2001